Lockheed P-38 Lightning – aereo da caccia statunitense.
 Walther P38 – arma da fuoco d'origine tedesca.
 p38 MAPK – proteina chinasi attivata da mitogeni